Hussey puede hacer referencia a:
 Hussey, cráter del planeta Marte.
 Olivia Hussey, actriz británica de origen argentino (1951).
 William Hussey, astrónomo norteamericano (1862 - 1926).